Би́эн или Би́хан (; ; ) — фамилия ирландского происхождения, образована от гэльского слова bee, которое означает «ребёнок». Известные носители:

 Биэн, Билли (1911—1991) — ирландский футбольный вратарь, футбольный судья и футбольный скаут.
 Биэн, Брендан (1923—1964) — ирландский писатель и журналист.

Примечания